

Musica
The Blue Room E.P. – EP dei Coldplay del 1999
The Blue Room – album degli Union del 2000
The Blue Room – album di Madeleine Peyroux del 2013

Teatro 

 The Blue Room – dramma di David Hare del 1998